Caracciolo est un nom propre d'origine italienne, qui peut désigner :

Patronymes 

Famille Caracciolo, l'une des principales familles nobles italiennes, originaire de Naples.

Plus généralement, 
 Alberto Caracciolo (1918-1994), musicien de tango, compositeur et chef d'orchestre argentin
 Allegra Caracciolo, (née en 1945), philanthrope italienne.
 Andrea Caracciolo (né en 1981), footballeur italien.
 Ascanio Caracciolo (saint François Caracciolo) (1563-1608), religieux italien, fondateur de l'Ordre des Clercs réguliers mineurs, saint catholique italien. 
 Battistello Caracciolo (1578-1635), peintre italien de l'école napolitaine, disciple du Caravage.
 Camillo Caracciolo di Bella (1821-1888), homme politique italien.
 Carlo Caracciolo (1925-2008), éditeur italien, fondateur du Gruppo Editoriale L'Espresso.
 Carmine Nicolao Caracciolo (1671-1726), vice-roi du Pérou d'origine napolitaine
 Diego Innico Caracciolo di Martina (1759-1820), cardinal italien.
 Enrichetta Caracciolo (1821–1901), patriote de l'Unité italien et écrivain italienne.
 Fabio Caracciolo (né en 1984), footballeur belge d'origine italienne.
 Filippo Caracciolo di Castagneto (1903-1965),  de Castagneto, homme politique italien.
 Filippo Giudice Caracciolo (1785-1844), cardinal italien.
 Francesco Caracciolo (amiral) (1752-1799), duc de Brienza, amiral du royaume de Naples et de la République parthénopéenne
 Francesco  Caracciolo (1613-1655),  de Martina Franca.
 François Caracciolo (1563-1608), saint italien, fondateur des clercs réguliers mineurs.
 Gaetano Caracciolo (1837-1909), homme politique italien, sénateur du Royaume d'Italie (1861-1946).
 Galeazzo Caracciolo (1517-1586), marquis de Vico, noble napolitain et théologien italien.
 Giambattista Caracciolo (14?-1523),  de Martina Franca, Grand chancelier du Royaume de Naples de 1520 à 1523.
 Giovanni Caracciolo (13?-1432), gentilhomme napolitain, secrétaire et favori de la reine Jeanne II de Naples.
 Jean Caracciolo (1480-1550), maréchal de France
 Lucio Caracciolo (né en 1954), journaliste et universitaire italien, professeur de géographie politique et économique à l'université de Rome III.
 Ludovico Caracciolo (1761-1842), peintre paysagiste italien et graveur
 Luigi Caracciolo (1826-1889), homme politique italien.
 Marino Ascanio Caracciolo (1468-1538), cardinal italien.
 Marella Agnelli Caracciolo di Castagneto (1927-2019), collectionneur d'art et mécène, veuve de Giovanni Agnelli.
  Pasquale Caracciolo ou Pasqual Caracciolo ( floruit 1566–1608) noble napolitain.
 Petracone Caracciolo (14?-1522),  de Martina Franca, Grand chancelier du Royaume de Naples de 1498 à 1520.
 Petracone II Caracciolo (15?-1576),  de Martina Franca.
 Petracone V Caracciolo (1655-1704), duc de Martina Franca.
 Placido Caracciolo (1785-1815),  de Martina Franca.
 Riccardo Caracciolo (13?-1395),   anti-grand maître des Hospitaliers de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem.
 Rosa Caracciolo, actrice pornographique hongroise et ancienne Miss Hongrie, épouse de Rocco Siffredi depuis 1991.
 Tommaso Caracciolo (1572-1631), duc de Roccarainola, militaire italien, maréchal de camp sous les ordres de Tilly (1559-1632), puis général de la Ligue catholique pendant la Guerre de Trente Ans
 Rudolf Caracciola (1901-1959), pilote automobile, Allemand puis Suisse, descendant de la famille Italienne des Caracciolo immigrée en Allemagne au cours de la Guerre de Trente Ans.

Musique 
 Caracciolo (opéra), un opéra de Franco Vittadini (1884-1948), créé en 1938.

Édifices 
 Palazzo Caracciolo di Santobuono
 Palais Caracciolo di Avellino
 Palazzo Caracciolo di Forino
 Palazzo Caracciolo di Gioiosa
 Palazzo Caracciolo di Forino (Via Foria)
 Palazzo Caracciolo di Oppido
 Palazzo Caracciolo di San Teodoro
 Casa Caracciolo

Toponyme 
 Île Caracciolo, une île de l'archipel Madre de Dios, au Chili, dans la région de Magallanes et de l'Antarctique chilien.

Autres usages 
 Classe Francesco Caracciolo, une classe de navires de guerre de la Regia Marina.

Étymologie